Philipp Wetzel, né le  à Schönbühl, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001||CP Berne U20||Juniors Élites A||8||1||2||3||2||-||-||-||-||-
|-
|2001-2002||CP Berne U20||Juniors Élites A||34||9||5||14||10||7||2||2||4||4
|-
|2002-2003||CP Berne||LNA||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2002-2003 || CP Berne U20||Juniors Élites A||29||12||18||30||54||3||1||0||1||10
|-
|2003-2004||CP Berne||LNA||30||1||2||3||51||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004 || CP Berne U20||Juniors Élites A||9||5||4||9||12||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||CP Berne||LNA||19||0||0||0||4||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005 || SC Langenthal||LNB||23||4||2||6||16||11||0||0||0||4
|-
|2005-2006||SC Langenthal||LNB||41||12||7||19||62||12||1||3||4||12
|-
|2006-2007||SC Langenthal||LNB||26||5||9||14||28||6||0||0||0||8
|-
|2007-2008||HC Bienne||LNB||29||5||8||13||28||21||0||0||0||8
|-
|2008-2009||HC Bienne||LNA||25||1||2||3||6||1||0||0||0||0
|-
|2008-2009 || HC Olten||LNB||7||0||3||3||16||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||HC Bienne||LNA||41||7||3||10||40||9||0||1||1||6
|-
|2010-2011||HC Bienne||LNA||39||4||5||9||49||6||0||1||1||4
|-
|2011-2012||HC Bienne||LNA||43||1||5||6||45||5||2||0||2||6
|-
|2012-2013||HC Bienne||LNA||32||3||6||9||36||7||1||1||2||8
|-
| 2013-2014|| HC Bienne|| LNA||38 || 3 || 5 || 8 || 14 || 17 || 0|| 0 || 0 || 
|-
| 2014-2015|| HC Bienne|| LNA||45 || 7 || 8 ||15  ||10  || 7 ||1 ||1  ||2  ||2 
|-
| 2015-2016|| HC Bienne|| LNA||22 ||0  ||3  ||3  || 6 ||2  ||0 ||0  ||0  ||0 
|-
|rowspan="2"|2016-2017||HC Bienne||LNA||38 ||4  ||2  ||6  || 33 ||5  ||1 ||0  ||1  ||2
|-
||HC Ajoie||LNB||1 ||0  ||0  ||0  || 0 ||-||-||-||-||-
|-
|2017-2018||HC Bienne||LNA||50 || 3 || 9 || 12 || 22 || 12 || 2 || 2 || 4 || 8 	
|-
|2018-2019|| HC La Chaux-de-Fonds||LNB||38 || 3 || 2 || 5 || 32 || 13 || 1 || 1 || 2 || 2 
|-
|2019-2020|| HC La Chaux-de-Fonds ||LNB||39 || 0 || 3 || 3 || 26 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 

|2003|| Suisse -18 ans||Championnat du monde -18 ans||6||0||1||1||8||-2||

Carrière internationale 

Il représente la Suisse au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde -18 ans
 2003

Palmarès 

 Champion de Suisse en 2004 avec le CP Berne
 Champion de Suisse de LNB en 2008 avec le HC Bienne
 Promotion en LNA en 2008 avec le HC Bienne

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juin 1985
Naissance dans le canton de Berne
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du CP Berne
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Olten
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Attaquant de hockey sur glace